Максим Алексеевич Петрухин (1867 — ?) — крестьянин, член Государственной думы I созыва от Тульской губернии.

Биография 
Крестьянин села Кологривое Богородицко-Локотецкой волости Ефремовского уезда Тульской губернии. Учился в церковно-приходской школе. В 1897 служил податным сборщиком, заведующим хлебозапасным магазином. Три года был волостным судьёй. Был в течение 5 лет уполномоченным по общественным делам крестьян. По современным источникам в момент избрания в Думу ни в какой партии не состоял, но источники начала века сообщают, что Петрухин состоял в партии "народной свободы". Земледелец.

26 марта 1906 избран в Государственную думу I созыва от общего состава выборщиков Тульского губернского избирательного собрания. Вошёл в Трудовую группу. В работе думских комиссий участия не принимал, в Думе не выступал.
    
Дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны.

Литература 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1906 С. 361.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы.  — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов.  — Москва: «Возрождение», 1906. C. 88.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Москва: РОССПЭН, 2008. С. 461.
 Колесниченко Д. А. Состав Трудовой группы в I и II Государственных думах: Сводная таблица членов фракции. М, 1988. С. 44-45.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 19. Лист 5; Фонд 1327. Опись 1. 1905 год. Дело 141. Лист 44-44 оборот; Дело 143. Лист 142 оборот.

Примечания 

Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Трудовая группа
Персоналии, чья дата смерти не установлена